Жена може да се односи на:

 Жена, особа
 Супруга, женски брачни партнер
 Жена (Француска), насеље у Француској
 Жена (часопис), часопис